Julius Jolly henviser til:

 Julius Jolly (politiker) (1823-1891) – tysk politiker
 Julius Jolly (indolog) (1849-1932) – tysk indolog